Thorngate bezeichnet:

 Thorngate Castle, siehe Lincoln Castle
 Thorngates Postulat der angemessenen Komplexität (Thorngate's postulate of commensurate complexity)

Thorngate ist der Familienname folgender Personen:
 Warren Thorngate, Sozialpsychologe